Davide Raucci – cestista italiano
 Domenico Raucci – pittore figurativo italiano
 Ferdinando Raucci – militare italiano
 Vincenzo Raucci – politico italiano